Sagoskin ist der Familienname folgender Personen:

 Lawrenti Alexejewitsch Sagoskin (1808–1890), Leutnant der kaiserlich russischen Marine und Forschungsreisender in Alaska
 Michail Nikolajewitsch Sagoskin (1789–1852), russischer Romanschriftsteller, Lustspieldichter, Dramaturg, Theater- und Museumsdirektor